Wodiczko ist der Familienname folgender Personen:

 Bohdan Wodiczko (1911–1985), polnischer Dirigent und Musikpädagoge
 Krzysztof Wodiczko (* 1943), polnisch-kanadisch-US-amerikanischer Multimediakünstler